Бокс може да се отнася за:

 бокс – боен спорт;
 бокс (моторни спортове) – място за обслужване на състезателните автомобили и мотоциклети в моторните спортове
 бокс (оръжие) – приспособление, слагащо се върху ръката, предназначено за близък бой
 кухненски бокс